Külling ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Külling (* 1965), bildende Künstlerin, Performerin und Szenografin
 Samuel R. Külling (1924–2003), evangelisch-reformierter Theologe